W Rumunii
 Scorțeni – gmina w okręgu Bacău
 Scorțeni – gmina w okręgu Prahova
 Scorțeni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Scorțeni
 Scorțeni – wieś w okręgu Prahova, w gminie Scorțeni